Куракурган — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Куракурган, Андижанська область, Мархаматський район
 Куракурган, Наманганська область, Чустський район